Angelo Colla, calciatore italiano di ruolo centromediano.
Angelo Colla, architetto italiano.